Een bypass is een omlegging of overbrugging.

In het bijzonder kan het woord verwijzen naar:
 Overbruggingsoperatie (bypass-operatie) waarbij een nieuwe vaatverbindingen rond het hart worden gemaakt
 Ringweg, een verkeersverbinding die het verkeer om een plaats heen leidt in plaats van er dwars doorheen
 Bypass (2017), Zuid-Afrikaanse film uit 2017 
 Een hoogwatergeul dat stroomafwaarts voorbij een vernauwing terugvoert naar dezelfde rivier